Церкви «Открытой Библии» (англ. Open Bible Churches, OBC; ранее известны как Церкви открытого библейского стандарта, англ. Open Bible Standard Churches) — международное объединение христианских пятидесятнических церквей. Церкви «Открытой Библии» объединяют 2 тыс. приходов и свыше полмиллиона прихожан в 46 странах мира.

Штаб-квартира организации расположена в американском городе Де-Мойн (штат Айова). Официальным печатным органом объединения является ежемесячный журнал «Послание открытой Библии». Церковь входит во Всемирное пятидесятническое братство; американское объединение «Открытой Библии» входит также в союз Пятидесятнических/Харизматических церквей Америки и в Национальную ассоциацию евангельских христиан.

История 
История объединения восходит к пробуждению на Азуза-стрит и пятидесятническому духовному возрождению на Среднем Западе. В 1913 году служитель Миссии апостольской веры Фред Хорншух (1884—1982) основал в Юджине (штат Орегон) динамично развивающуюся пятидесятническую общину. После разрыва с базовой церковью в Портленде в 1919, община стала называться Миссия библейского стандарта. В том же 1919 году Хорншух начинает издание журнала «Библейский стандарт». С 1925 года при общине действует теологическая школа библейского стандарта (сейчас — ). Служители и простые прихожане общины начинают проповедь пятидесятнических доктрин во многих городах и общинах Северо-запада США.

В 1931 году небольшая пятидесятническая община в Де-Мойне (штат Айова) вышла из Церкви четырёхстороннего Евангелия и создала Евангельскую ассоциацию открытой Библии. В ассоциацию вошло 32 пятидесятнических пастора, лидером которых был избран Джон Ричи (1899—1984). В 1935 году две независимые организации — Миссия библейского стандарта и Евангельская ассоциация открытой Библии объединились, создав Евангельскую ассоциацию открытого библейского стандарта. При создании, в ассоциацию вошли 210 пятидесятнических служителей. Первым председателем союза стал Джон Ричи.

В 1948 году церкви «Открытой Библии», совместно с другими пятидесятническими союзами создали Братство пятидесятников Северной Америки (см. Пятидесятники в США). В середине 1950-х годов Ассамблеи Бога вели с церквами «Открытой Библии» переговоры о слиянии, однако последние отказались от объединения.

К началу 1980-х годов церковь в США объединяла 25 тыс. крещённых членов.
 
С 1996 года ассоциация носит название Церквей «Открытой Библии».

Распространение 
Первым зарубежным миссионером «Открытой Библии» считается Хазель Форестер, которая отправилась в 1928 году в Индию. Люсиль Дженкинс (Митчелл) стала первым миссионером церкви на африканском континенте, прибыв в 1935 году в Либерию. С 1937 года миссионерами на Кубе служит семья Лютера Адамса. После Второй мировой войны география служения церквей «Открытой Библии» значительно расширяется: Ямайка (1949), Япония (1950), Гвинея (1952), Пуэрто-Рико (1954), Тринидад и Тобаго (1954), Мексика (1965). В 1969 году объединение начинает служение в Европе, прислав Дона и Маргарет Смит миссионерами в Испанию. В 1973 году к ассоциации церквей «Открытая Библия» присоединились миссионеры Уолли и Филлис Ли, служившие в Папуа-Новой Гвинее; т. о. «Открытая Библия» появилась в Океании.

В 2012 году церкви «Открытой Библии», находящиеся за пределами США, объединяли 232 тыс. взрослых крещённых членов. За указанный год организация преподала водное крещение 10 тыс. новообращенным. В самих США насчитывалось 45 тыс. крещённых членов церквей «Открытой Библии».

Самые крупные объединения «Открытой Библии» расположены в Канаде (65 тыс. членов, 163 церкви), Индии (53 тыс. членов, 534 церкви), США (45 тыс. членов, 279 церквей) и Аргентине (27 тыс. членов, 191 церковь). В Европе «Открытая Библия» ведёт служение в Великобритании, Венгрии, Испании, Румынии и на Украине.

Вероучение 

Церкви «Открытой Библии» — протестантская деноминация, относящаяся к пятидесятникам двух благословений. Церковь описывается как «фундаменталистская в доктрине, евангельская по духу, миссионерская в видении, пятидесятническая в проявлениях». Вероучение церкви, кратко сформулированное в семнадцати «Заявлениях веры», отображает общехристианские догматы: веру в Троицу, веру в Иисуса Христа, веру в богодухновенность Библии. Являясь частью всемирного пятидесятнического движения, церковь признаёт Крещение Святым Духом с говорением на языках (параграф 8) и верит в возможность божественного исцеления (параграф 10). Среди церковных таинств признаются водное крещение и причастие.

Высшим руководящим органом церкви является Конвенция, созываемая один раз в два года из служителей и мирян церкви. Конвенция избирает национальный совет директоров; с января 2012 года президентом церкви является Рэндалл Бах. Базовым учебным заведением «Открытой Библии» является , расположенный в городе Юджин.

Церкви «Открытой Библии» на Украине 
В 1998 году группа пятидесятнических церквей из Житомирской области Украины изъявила желание о присоединении к церквам «Открытой Библии». В ноябре 1998 года на Украину с ознакомительным визитом прибыл европейский представитель церкви — Винс Маккарти; после его визита украинские общины были приняты в международное объединение «Открытой Библии». Епископ Александр Рудинец стал руководителем украинского объединения и территориальным представителем «Открытой Библии» в СНГ. 30 апреля 2003 года церкви «Открытой Библии» на Украине были зарегистрированы как Духовное управление христианских церквей «Царство Божье». Офис организации расположен в городе Луцк. Общины церкви находятся также в Волынской, Житомирской, Донецкой, Херсонской, Запорожской областях и в городе Киев.

В 2012 году на Украине действовало 16 церквей «Открытой Библии», прихожанами которых являлись 820 взрослых крещённых членов.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Официальный сайт церкви
 Церкви «Открытой Библии» на Украине
 Message of the Open Bible
 Христианский колледж новой надежды

Пятидесятнические церкви
Евангельские христиане
Пятидесятничество в США
Пятидесятничество на Украине
Религиозные организации Украины